Dossena – comune italiano della provincia di Bergamo
Trofeo Dossena – trofeo calcistico internazionale riservato alla categoria "Primavera"

Persone 
Alceo Dossena – scultore e falsario italiano
Alcide Dossena – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Andrea Dossena – calciatore italiano
Angelo Dossena – medico sportivo italiano
Angelo Bersani-Dossena – vescovo cattolico italiano
Anna Maria Dossena – attrice italiana
Bruno Dossena – ballerino e coreografo italiano
Giampaolo Dossena – enigmista italiano
Giovanni Dossena – avvocato e patriota italiano
Giuseppe Dossena – ex calciatore, allenatore e commentatore televisivo italiano
Luigi Dossena – nunzio apostolico italiano
Natale Dossena –  calciatore italiano, di ruolo attaccante
Tiziano Thomas Dossena – poeta italiano